Okręty US Navy o nazwie USS "MacKenzie" pochodzącej Alexandra Slidella MacKenzie, który służył w Marynarce w czasie wojny secesyjnej:

Pierwszy "MacKenzie" (TB-17) był okrętem głównym torpedowców typu MacKenzie. Wszedł do służby w 1899 i został skreślony z listy w 1916.
Drugi "MacKenzie" (DD-175) był niszczycielem typu Wickes, który wszedł do służby w 1919. Został wycofany ze służby w 1940 i przekazany Royal Canadian Navy i wprowadzony do służby jako HMCS "Annapolis" (I-04). Został skreślony z listy okrętów US Navy w 1941.
Trzeci "MacKenzie" (DD-614) był niszczycielem typu Benson. Wszedł do służby w 1942 i został skreślony z listy w 1971.

"George K. MacKenzie" (DD-836) był niszczycielem typu Gearing nosił nazwę pochodzącą od George`a K. MacKenzieiego. Wszedł do służby w 1945 i został wycofany w 1976. 

MacKenzie